Pavel Nauman je jméno, které má více nositelů:

 Pavel Nauman (spisovatel) (1907 - 1976) - český spisovatel
 Pavel Nauman (architekt) (1937 - 2012) - český architekt